Taft bezeichnet:

 Drei Wetter Taft, eine Marke für Haarpflegeprodukte des Henkel-Konzerns
 das US-amerikanische Taft-Hartley-Gesetz
 ein Gewebe aus Seide oder Kunstseide, siehe Taft (Gewebe)
 einen Nebenfluss der Ulster in der Rhön, siehe Taft (Ulster)
 Taft-Kommission
 ein US-amerikanisches Medienunternehmen, siehe Taft Broadcasting
 United States Mobile & Power Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Taft
 Daihatsu Taft, ein Automodell
 Taft (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Yazd im Iran

Taft ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Taft (um 1213–1294), florentinischer Mosaik-Arbeiter
 Alphonso Taft (1810–1891), US-Justizminister und Verteidigungsminister
 Bob Taft (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Charles Phelps Taft (1843–1929), US-amerikanischer Politiker
 Doug Taft (1926–1987), englischer Fußballspieler
 Dudley Taft (* 1966), amerikanischer Gitarrist und Sänger
 George Taft (* 1993), englischer Fußballspieler
 Harry Taft (1875–1937), englischer Fußballspieler
 Helen Taft (1861–1943), US-amerikanische Autorin und First Lady
 Hessy Levinsons Taft (* 1934), lettisch-US-amerikanische Chemikerin
 Kingsley A. Taft (1903–1970), US-amerikanischer Politiker
 Lorado Taft (1860–1936), US-amerikanischer Bildhauer und Schriftsteller
 Louise Taft (1827–1907), zweite Ehefrau von Alphonso Taft und die Mutter des US-Präsidenten William Howard Taft
 Lydia Taft (1712–1778), erste Frau die im kolonialisierten Amerika ihre Stimme bei einer Wahl abgab
 Philip Taft (1902–1976), US-amerikanischer Historiker

 Royal C. Taft (1823–1912), US-amerikanischer Politiker
 Russell S. Taft (1835–1902), US-amerikanischer Politiker

 Zulime Taft (1870–1942), US-amerikanische Malerin und Bildhauerin 

Taft ist der Name folgender Orte:
 Taft (Iran), einen Ort in der Provinz Yazd im Iran
 Taft (Eastern Samar), eine Stadtgemeinde in der Provinz Eastern Samar auf den Philippinen
 Orte in den Vereinigten Staaten
 Taft (Alabama)
 Taft (Florida), im Orange County
 Taft (Kalifornien), im Kern County
 Taft (Kentucky), im Owsley County
 Taft (Louisiana), im St. Charles Parish
 Taft (Minnesota), im St. Louis County
 Taft (Missouri)
 Taft (Montana), im Mineral County
 Taft (North Dakota), im Traill County
 Taft (Oklahoma), im Muskogee County
 Taft (Oregon), im Lincoln County
 Taft (South Carolina)
 Taft (Tennessee), im Lincoln County
 Taft (Texas), im San Patricio County
 Taft (Virginia), im Lancaster County
 Taft (Wisconsin), Town(ship) im Taylor County

Siehe auch:

 William Howard Taft National Historic Site, ein historisches Gelände in Cincinnati, im US-Bundesstaat Ohio
 Tuft